Världsmästerskapet i basket för herrar 2014 hölls i Spanien 30 augusti-14 september 2014. Turneringen vanns av USA före Serbien och Frankrike.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Källor 
 Officiell hemsida

2014
Internationella baskettävlingar i Spanien
2014 i Spanien
Basketsäsongen 2014/2015